Pierre Garcia-Fons (1928-2016), un peintre et sculpteur français ;
 Renaud Garcia-Fons (1962-), un contrebassiste et compositeur français, fils de Pierre Garcia-Fons.

Patronyme hispanique